Le tournoi de tennis de Palm Beach est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 II se dispute au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Parcours 
Trois têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palm Beach
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985 II
Palm Beach II
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en avril 1985